Black Rock vagy Blackrock:
 Amerikai Egyesült Államok
 Black Rock (Arizona)
 Black Rock (Arkansas)
 Black Rock (Bridgeport), Connecticut
 Black Rock (Buffalo), New York
 Black Rock (Indiana)
 Black Rock (Nyugat-Virginia)
 Black Rock (Oregon)
 Black Rock (Új-Mexikó)
 Black Rock (Utah)
 Blackrock (Kalifornia)
 Blackrock (Pennsylvania)
 Blackrock (Washington)

 Ausztrália
 Black Rock (Dél-Ausztrália)
 Black Rock (Victoria)
 Blackrock (Queensland)

 Egyesült Királyság
 Black Rock (Brighton és Hove), Anglia

 Írország
 Blackrock (Cork)
 Blackrock (Dublin)
 Blackrock (Louth megye)

 Kanada
 Black Rock (Cumberland megye, Új-Skócia)
 Black Rock (Kings megye, Új-Skócia)
 Black Rock (Victoria megye, Új-Skócia)

Zene
 Black Rock, francia dance duó
 Black Rock, James Blood Ulmer-album
 Black Rock, Joe Bonamassa-album